

Топоніми 
 Юкі — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Повіт Юкі — повіт в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Юкі — колишнє містеко в Японії, в префектурі Ібаракі. Складова сучасного міста Юкі.
 Юкі — колишнє містеко в Японії, в префектурі Хіросіма. Складова сучасного міста Дзінсекікоґен.
 Юкі — колишнє містеко в Японії, в префектурі Хіросіма. Складова сучасного міста Хіросіма.
 Юкі-Тепе (значення) - назва гір в Криму.

Персоналії 
 Юкі — японське прізвище.
 Юкі — японський самурайський рід.

Інше 
 ЮКІ — український документальний фільм.

Японські прізвища